Lālganj kan syfta på följande platser:

Indien 

 Lālganj (ort i Indien, Uttar Pradesh), Pratāpgarh, 
 Lālganj (ort i Indien, Bihar), Vaishāli, 

Robotskapade Indienförgreningar